Westfield es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Westfield (pueblo); o
  Westfield (villa).